Adamaoua, Adamawa o Adamaua (a seconda delle varianti linguistiche) possono riferirsi a:

 massiccio dell'Adamaoua – altopiano africano
 Adamawa – stato della Nigeria
 Adamaoua – regione del Camerun
 Adamawa – antico regno africano